Rudloff kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan-Peter Rudloff
 B. Rudloff

Robotskapade auktorsförkortningar